Probierz – inaczej miernik
 probiernictwo
wardajn – urzędnik menniczy

 Osoby noszące nazwisko Probierz:
 Krystian Probierz – geolog
 Michał Probierz – piłkarz, trener